Isabella Charlotte van Nassau (Den Haag, 28 april 1632 – april 1642) was de vierde dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms.

Isabella Charlotte is bijgezet in de grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk te Delft.

Stamboom

Huis Oranje
Nassau-, I